Sobolewo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Oblast Brjansk:
 Sobolewo (Brjansk)
 in der Oblast Iwanowo:
 Sobolewo (Iwanowo)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Sobolewo (Jaroslawl, Breitowski), im Breitowski rajon
 Sobolewo (Jaroslawl, Ljubimski), im Ljubimski rajon
 Sobolewo (Jaroslawl, Pereslawski), im Pereslawski rajon
 in der Oblast Kaliningrad:
 Sobolewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (bis 1946: Warnien, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Sobolewo, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk (bis 1946: Groß Michelau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Sobolewo (Kaluga)
 in der Region Kamtschatka:
 Sobolewo (Kamtschatka)
 in der Oblast Kirow:
 Sobolewo (Kirow)
 in der Oblast Kostroma:
 Sobolewo (Kostroma, Krasnoselski), im Krasnoselski rajon
 Sobolewo (Kostroma, Ponasyrewski), im Ponasyrewski rajon
 Sobolewo (Kostroma, Soligalitschski), im Soligalitschski rajon
 Sobolewo (Kostroma, Sussaninski), im Sussaninski rajon
 in der Oblast Moskau:
 Sobolewo (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Sobolewo (Nischni Nowgorod, Gaginski), im Gaginski rajon
 Sobolewo (Nischni Nowgorod, Sokolski), im Sokolski rajon
 Sobolewo (Nischni Nowgorod, Tschkalowski), im Tschkalowski rajon
 Sobolewo (Nischni Nowgorod, Watschski), im Watschski rajon
 in der Oblast Nowgorod:
 Sobolewo (Nowgorod, Demjanski), im Demjanski rajon
 Sobolewo (Nowgorod, Starorusski), im Starorusski rajon
 in der Oblast Orenburg:
 Sobolewo (Orenburg)
 in der Region Perm:
 Sobolewo (Perm)
 in der Oblast Rjasan:
 Sobolewo (Rjasan)
 in der Oblast Smolensk:
 Sobolewo (Smolensk)
 in der Oblast Twer:
 Sobolewo (Twer, Andreapolski), im Andreapolski rajon
 Sobolewo (Twer, Kimrski), im Kimrski rajon
 Sobolewo (Twer, Oleninski), im Oleninski rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Sobolewo (Wladimir)
 ´in der Oblast Wologda:
 Sobolewo (Wologda, Kirillowski), im Kirillowski rajon
 Sobolewo (Wologda, Scheksninski), im Scheksninski rajon
 Sobolewo (Wologda, Tscherepowezki), im Tscherepowezki rajon
 Sobolewo (Wologda, Ustjuschenski), im Ustjuschenski rajon
 Sobolewo (Wologda, Welikoustjugski), im Welikoustjugski rajon